Андрей Моргуно́в:
 Моргунов, Андрей Борисович (род. 1949) — советский и российский театральный режиссёр-педагог, профессор.
 Моргунов, Андрей Леонардович (род. 1962) — русский композитор и музыкальный продюсер.